Нижче наведено список телерадіокомпаній, яким ФІФА надала медійні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу з футболу 2022.

Телерадіомовлення

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Чемпіонат світу з футболу 2022